Това е списък на японските префектури по население.

Общо население на Япония: 127 708 050.

Бележка: ¹ към 1 октомври, 2003

Източници 
 Бюро за статистики.

See also 
 Правителство на Япония
 Префектури в Япония
 Списък на японските префектури по площ